Portland o, castellanizadamente, Pórtland, se refiere comúnmente a:
Portland, la ciudad estadounidense del estado de Oregón, la más importante del estado;
Portland, la ciudad estadounidense del estado de Maine, la más importante del estado;
la isla de Pórtland, en Inglaterra, de donde procede el nombre;

Adicionalmente, puede referirse a las siguientes localidades, emplazamientos y accidentes geográficos:
Australia
 Portland, una pequeña ciudad del estado de Nueva Gales del Sur;
 Portland, una ciudad de unos 12 000 habitantes en el estado de Victoria;

 Canadá
 el canal de Portland, entrada entre el sudeste de Alaska y la Columbia Británica;
 Portland, una pequeña localidad al norte de la ciudad de Kingston, en Ontario;

Hong Kong
 Portland Street, el más famoso barrio de prostitución de Hong Kong;

Jamaica
 la parroquia (división administrativa) de Portland, localizada al noreste del país;
 la punta Portland, el punto más meridional de la isla de Jamaica;

Nueva Zelanda
 Portland, una pequeña localidad de la región de Northland, en la isla Norte;
 la isla de Portland, una pequeña isla situada frente al extremo sur de la península de Mahia, en la isla norte;

Reino Unido
 Portland Bill, una pequeña península de roca caliza situada en el extremo meridional de la isla de Pórtland;
 Portland Place, una calle de Londres;
 el castillo de Pórtland, ubicado en la localidad de Castletown, en la isla de Pórtland;
 el puerto de Pórtland, uno de los más grandes puertos hechos por el hombre, ubicado junto a la isla homónima;

Estados Unidos
 Portland, localidad del estado de Arkansas;
 Portland, localidad del estado de Colorado;
 Portland, pueblo del estado de Connecticut;
 Portland, lugar designado por el censo del estado de Connecticut;
 Portland, una localidad del estado de Illinois que fue absorbida por su vecina Blue Island en el siglo XIX;
 Portland, localidad de estado de Indiana;
 Portland, localidad del estado de Míchigan;
 Portland, localidad del estado de Misuri;
 Portland, localidad del estado de Nueva York;
 Portland, localidad de del estado de Dakota del Norte;
 Portland, localidad del estado de Ohio:
 Portland, localidad del estado de Pensilvania;
 Portland, localidad del estado de Tennessee;
 Portland, localidad del estado de Texas;
 Portland, localidad de Dodge County, en el estado de Wisconsin;
 Portland, localidad de Monroe County, en el estado de Wisconsin;
 New Portland, localidad del estado de Maine;
 South Portland, localidad del estado de Maine, junto a la ciudad de Portland;
 Municipio de Portland (Arkansas)
 Municipio de Portland (condado de Deuel, Dakota del Sur)
 Municipio de Portland (condado de Whiteside, Illinois)
 Municipio de Portland (condado de Cerro Gordo, Iowa)
 Municipio de Portland (condado de Kossuth, Iowa)
 Municipio de Portland (condado de Plymouth, Iowa)
 Municipio de Portland (condado de Ionia, Míchigan)

También puede corresponder a:
 Equipos deportivos
 Portland Trail Blazers, equipo de baloncesto de la NBA de la ciudad de Portland, en Oregón;
 Portland Timbers, equipo de fútbol de la MLS de la misma ciudad;
 Portland San Antonio, equipo de balonmano de la ciudad de Pamplona (España).

Construcción
 la piedra de Portland, piedra caliza hallada en la isla inglesa de Pórtland;
 el cemento Portland, el aglomerante más usado para fabricar hormigón, el cual toma el nombre de la isla de Portland;

 Historia
 la batalla de Portland, batalla naval de la Primera Guerra Anglo-Holandesa;

Televisión
 No en Portland, capítulo de la tercera temporada de la serie de televisión Lost.